Giovanni Righi – calciatore italiano
 Giovanni Righi – francescano italiano